Мирослав «Мехо» Брозович (, 26 августа 1917, Мостар, Австро-Венгрия — 5 октября 2006, Мостар, Босния и Герцеговина) — югославский футболист хорватского происхождения, призёр Олимпийских игр. В 1948 году на Олимпийских играх в Лондоне завоевал серебряную медаль в составе сборной Югославии по футболу.

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в клубах ЙШК и ХШК из своего родного города Мостар. В 1935 году перешёл в загребский «Граджянски» — один из сильнейших клубов Югославии межвоенного периода, в его составе становился чемпионом Югославии 1937 и 1940. В ходе Второй мировой войны выступал за «Граждянски» в чемпионате независимой Хорватии, стал чемпионом Хорватии 1941 и 1943 и обладателем Кубка Хорватии 1941.

В 1945 году, после расформирования «Граждянски» властями Югославии, Брозович перешёл в белградский «Партизан», в его составе стал чемпионом и обладателем Кубка Югославии 1947.

Последние годы своей игровой карьеры Брозович провёл в ФК «Сараево», в котором стал играющим тренером. Впоследствии тренировал сараевский «Железничар» и ещё трижды возвращался в ФК «Сараево» в качестве главного тренера.

Международная карьера 
29 сентября 1940 года Мирослав Брозович дебютировал в сборной Югославии в игре Дунайского кубка против Венгрии (0:0).

С 1940 года он выступал за сборную Хорватии (в 1940—1941 Хорватской автономии), провёл за неё 17 матчей (все товарищеские).

После окончания Второй мировой войны Брозович снова стал выступать за Югославию, в составе национальной команды стал серебряным призёром Олимпиады-1948. На олимпийском турнире он принял участие в четырёх матчах, во всех был капитаном сборной.

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports-reference.com 
 Статистика матчей за сборные eu-football.info 
 Профиль national-football-teams.com 

Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Граджянски»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Сараево»
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры ФК «Сараево»
Тренеры ФК «Железничар» Сараево